Ricketts ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Ricketts (* 1979), australischer professioneller Squashspieler
 Charles Ricketts (1866–1931), britischer Künstler und Designer
 Charlie Ricketts (* 1885), ehemaliger australischer Fußballspieler
 Claude V. Ricketts (1906–1964), US-amerikanischer Admiral der US Navy
Dave Ricketts (1920–1996), britischer Radrennfahrer
 Derek Ricketts, britischer Springreiter (Weltmeister 1978), Vater von Sam Ricketts
 Donovan Ricketts (* 1977), jamaikanischer Fußballspieler
 Ed Ricketts (1897–1948), US-amerikanischer Meeresbiologe und Philosoph
 Edwin D. Ricketts (1867–1937), US-amerikanischer Politiker
 Frederick Joseph Ricketts, bürgerlicher Name des britischen Komponisten Kenneth J. Alford (1881–1945)
 Herman Ricketts (1931–2003), jamaikanischer Polizeichef
 Howard Taylor Ricketts (1871–1910), US-amerikanischer Pathologe und Mikrobiologe
 Juan Landázuri Ricketts (1913–1997), peruanischer Ordensgeistlicher
 Michael Ricketts (* 1978), englischer Fußballspieler
 Pete Ricketts (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 Peter Ricketts (* 1952), britischer Diplomat
 Rohan Ricketts (* 1982), englischer Fußballspieler
 Sam Ricketts (* 1981), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Shanieka Ricketts (* 1992), jamaikanische Leichtathletin
 Thomas Ricketts (* 1966), US-amerikanischer Unternehmer
 Todd Ricketts (* 1969), designierter stellvertretender Handelsminister unter US-Präsident Donald Trump
 Tosaint Ricketts (* 1987), kanadischer Fußballspieler
 Tyron Ricketts (* 1973), österreichischer Schauspieler, Model, Moderator und Rapper

Sonstiges:

 Ricketts (Iowa), Ort in den USA
 Ricketts (Sierra Leone), Ort in Sierra Leone
 USS Claude V. Ricketts (DDG-5), ein Zerstörer der US Navy
 Diamond Automobile Company (Indiana), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Ricketts